Onderdistrict in Indonesië
 Pamulihan (Garut), een onderdistrict van het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Pamulihan (Sumedang), een onderdistrict van het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Pamulihan (Karangpucung), een plaats in het onderdistrict Karangpucung, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Pamulihan (Larangan), een plaats in het regentschap Brebes in de provincie Midden-Java
 Pamulihan (Cipicung), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Pamulihan (Cisurupan), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Pamulihan (Pamulihan), een plaats in het regentschap Sumedang in de provincie West-Java
 Pamulihan (Subang), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java